Потреро де Сан Хосе има више значења:

 Потреро де Сан Хосе (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Потреро де Сан Хосе, Ла Ринконада (Темаскалтепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику